Con secretaria de Energía se puede referir a la de:
 México
 Argentina